Sutton (constructor), constructor estatunidenc de cotxes de competició
 Toponímia:
 Anglaterra:
 Sutton (districte), districte de Londres, Regne Unit
 Sutton (Londres), barri de Londres
 Estats Units:
 Sutton (Massachusetts), població dels Estats Units a l'estat de Massachusetts
 Sutton (Nebraska)
 Sutton (Nou Hampshire)
 Sutton (Vermont)
 Sutton (Virgínia de l'Oest)
 Sutton-Alpine, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Alaska
 Irlanda Sutton (Dublín), suburbi residencial de Dublín, Irlanda
 Biografies:
 Chris Sutton (1973), jugador de futbol anglès
 Chris Sutton (motociclista) (1959), pilot de trial anglès
 Christopher Sutton (Caringbah, Sydney, 1984), ciclista australià
 Len Sutton (Portland, Oregon, 1925 - 2006), pilot automobilístic estatunidenc
 Sutton Vane (Anglaterra, 1888 - Hastings, Sussex, 1963), guionista de cinema i televisió
 Walter Sutton (1877 - 1916), metge i genetista estatunidenc